Mulherzinhas — romance de Louisa May Alcott

Filmes 
 Little Women (1917) — com Daisy Burrell e Mary Lincoln
 Little Women (1918) — com Isabel Lamon e Dorothy Bernard
 As Quatro Irmãs — de 1933, com Katharine Hepburn e Joan Bennett  (orig: Little Women)
 Little Women (1949) — com Elizabeth Taylor e June Allyson
 Little Women (1994) — com Winona Ryder e Claire Danes
 Little Woman (2019) — com Emma Watson e Meryl Streep

Reality shows dos EUA 
 Pequenas Grandes Mulheres: Atlanta — originalmente Little Women: Atlanta
 Pequenas Grandes Mulheres: Dallas — originalmente, Little Women: Dallas
 Pequenas Grandes Mulheres: LA — originalmente Little Women: LA

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão